Roberta Vinci era la detentrice del titolo, ma è stata eliminata al secondo turno da Camila Giorgi, la quale è stata poi sconfitta in finale da Alizé Cornet per 7-63, 5-7, 7-5.

Teste di serie

  Agnieszka Radwańska (semifinale)
  Roberta Vinci (secondo turno)
  Carla Suárez Navarro (semifinale)
  Alizé Cornet (campionessa)

  Klára Koukalová (quarti di finale)
  Yvonne Meusburger (quarti di finale)
  Magdaléna Rybáriková (quarti di finale)
  Cvetana Pironkova (secondo turno)

Qualificazioni

  Claire Feuerstein (primo turno)
  Kristína Kučová (secondo turno) 

  Vera Duševina (primo turno)
<li>  Ksenija Pervak (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Katowice Open 2014
WTA Tour 2014